Блиндерман:

 Блиндерман, Владимир Михайлович (1905—1958) — советский инженер, начальник отдела радиоконтрразведки МГБ СССР.
 Блиндерман, Осип Абрамович (1882—1950) — русско-итальянский авиатор, писатель и переводчик, известный под псевдонимом Осип Фелин.
 Блиндерман, Рахиль Абрамовна (1896—1930) — актриса театра и кино, известная под псевдонимом Мария Орская; сестра О. А. Блиндермана.
 Блиндерман, Фанни (Фелия) (1883—1964) — русско-итальянская переводчица, драматург, прозаик, известная под псевдонимом Лия Неанова; жена О. А. Блиндермана.
 Блиндерман, Эрна Осиповна (1906—1988) — переводчица художественной прозы с русского на итальянский язык, известная под псевдонимом Ирис Фелин; дочь О. А. Блиндермана.